Име Мирослав Јовановић може се односити на:

 Мирослав Јовановић (1891 — 1970), пешадијски бригадни генерал Југословенске војске.
 Мирослав Јовановић (1915 — 1943), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије.
 Мирослав Јовановић (1962 — 2014), историчар и професор Филозофског факултета у Београду.
 Мирослав Јовановић Далтон (1956 — 2009), сликар маргиналне уметности.
 Мирослав Мирко Јовановић (1924 — 2003), архитекта